Lycaenops (littéralement « face de loup ») est un genre éteint de thérapsides gorgonopsiens ayant vécu entre le milieu et la fin du Permien, il y a environ , dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud.

Description 

Lycaenops mesure environ  de long et un poids estimé à environ . Comme les loups modernes (d'où il tire son nom), Lycaenops a un crâne long et mince, avec un ensemble de crocs, similaire à celle des canidés, insérés dans ses mâchoires supérieure et inférieure. Ces canines pointues sont idéales pour poignarder et/ou déchirer la chair de toute proie qu'elles rencontraient. Lycaenops chassait très probablement des tétrapodes de petite taille tels que les sauropsides ou des dicynodontes et se déplaçait avec ses longues pattes près de son corps. C'est une caractéristique trouvée chez les mammifères, mais pas chez les amniotes plus primitifs, les premiers reptiles et les synapsides tels que les pélycosaures, ont les pattes qui sont positionnées sur les côtés de leur corps. La capacité de se déplacer comme un mammifère aurait donné à Lycaenops un avantage sur les autres vertébrés terrestres, car il aurait pu les distancer.

Espèces 
L'espèce type, Lycaenops ornatus, estnommée par le paléontologue sud-africain Robert Broom en 1925. Plusieurs autres espèces ont également été mentionnées dans le genre, notamment L. angusticeps, à l'origine Scymnognathus angusticeps, L. kingwilli, à l'origine Tigricephalus kingwilli et qui est maintenant placé dans le genre Aelurognathus, et L. tenuirostris, à l'origine Tangagorgon tenuirostris et qui est maintenant classé dans le genre Cyonosaurus. Deux espèces supplémentaires, L. microdon et L. sollasi, sont ajoutés au genre après avoir été classés comme espèces dAelurognathus. L'espèce L. minor est désormais considérée comme un synonyme de L. sollasi.

Classification

Culture populaire 
Un couple de Lycaenops apparaissent dans le cinquième épisode de la série Les Portes du temps : Un nouveau monde.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Gorgonopsia
 Theriodontia

Bibliographie 
  Broom 1925 : On some carnivorous therapsids. Records of the Albany Museum, vol. 3, n. 4, .
 Les dinosaures, tout un monde (Nathan, 1999)
 Atlas des dinosaures (M.J.Benton, 1996)

Liens externes 

Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1925
Gorgonopsia
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit par Robert Broom